Зеро́ва — жіноча форма прізвища Зеров. Персоналії:
 Зерова Марина Дмитрівна ( 1934) — доктор біологічних наук, професор, донька Зерової Марії Яківни.
 Зерова Марія Яківна (1902—1994) — український міколог, доктор біологічних наук, лауреат Державної премії УРСР у галузі науки і техніки (1983).
 Зерова Софія Федорівна — дружина Миколи Зерова.
Прізвища